Jaume Vila Mulet (n. 1963), polític mallorquí
 Jaume Vila i Pascual (1890 - 1969), escriptor català
 Jaume Vila i Ricart (1917 - 1998), escriptor, músic i pintor català
 Jaume Vila i Capdevila (Les Oluges, 1860 – Barcelona, 1954), pioner de l'esport a Catalunya